

Letteratura
 Caroline chérie, romanzo di Jacques Laurent del 1947 firmato con lo pseudonimo di Cecil Saint-Laurent
 I figli di Caroline chérie, romanzo del 1950 dello stesso autore
 I capricci di Caroline, romanzo del 1951 dello stesso autore

Cinema
 Caroline chérie, film del 1951 di Richard Pottier
 Caroline chérie, film remake del 1968 di Denys de La Patellière
 Un capriccio di Caroline chérie, film del 1953 di Jean-Devaivre
 Il figlio di Caroline chérie, film del 1955 di Jean-Devaivre

Altro
 Caroline Cherie è un'interprete del film Totò di notte n. 1 del 1962